Pietrowskoje () – nazwa toponimów w Rosji

 Pietrowskoje – wieś w obwodzie czelabińskim
 Pietrowskoje – osiedle typu miejskiego w rejonie rostowskim obwodu jarosławskiego
 Pietrowskoje – osiedle typu wiejskiego w obwodzie kaliningradzkim
 Pietrowskoje – wieś w Kraju Krasnodarskim
 Pietrowskoje – wieś w sielsowiecie pietrowskim rejonu chomutowskiego w obwodzie kurskim
 Pietrowskoje – wieś w sielsowiecie szeptuchowskim rejonu korieniewskiego w obwodzie kurskim
 Pietrowskoje – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Pietrowskoje – wieś w rejonie sowietskim obwodu kurskiego
 Pietrowskoje – wieś w sielsowiecie zamarajskim rejonu wołowskiego w obwodzie lipieckim
 Pietrowskoje – wieś w obwodzie niżnonowogrodzkim
 Pietrowskoje – wieś w obwodzie orłowskim
 Pietrowskoje – wieś w obwodzie penzeńskim
 Pietrowskoje – wieś w obwodzie riazańskim
 Pietrowskoje – wieś w obwodzie saratowskim
 Pietrowskoje – wieś w osiedlu wiejskim Zaborjewskoje (do 2015 r. – Bakłanowskoje) rejonu diemidowskiego w obwodzie smoleńskim
 Pietrowskoje – wieś w osiedlu wiejskim Zaborjewskoje (do 2015 r. – Zakustiszczenskoje) rejonu diemidowskiego w obwodzie smoleńskim
 Pietrowskoje – wieś w obwodzie uljanowskim

Strony ujednoznaczniające